La Sagrera (wijk), een wijk in het district Sant Andreu van de Spaanse stad Barcelona
 La Sagrera (metrostation), een metrostation in die wijk
 Station Barcelona La Sagrera - TAV, een spoorwegstation voor hogesnelheidslijnen in aanbouw in die wijk
 La Sagrera - TAV (metrostation), een metrostation in aanbouw onder het voorgaande spoorwegstation
 Station Barcelona La Sagrera - Meridiana, een spoorwegstation voor voorstadtreinen in die wijk